Ermengarda puede referirse a:

 Ermengarda de Hesbaye (778-818), esposa de Ludovico Pío.
 Ermengarda de Tours (804-851), esposa de Lotario I.
 Ermengarda de Lotaringia (827-864), esposa de Gilberto de Maasgau.
 Ermengarda de Chiemsee (fallecida en 866), hija de Luis el Germánico.
 Ermengarda de Auvernia (fallecida en 883), esposa de Bernardo III de Tolosa.
 Ermengarda de Provenza (852/855 – 897), esposa de Bosón de Provenza.
 Ermengarda de Toscana (901-931), esposa de Adalberto I de Ivrea.
 Ermengarda de Borgoña (905-945), esposa de Gilberto de Borgoña.
 Ermengarda-Gerberga de Anjou, (952-992), hija de Godofredo I de Anjou y Adela de Meaux
 Ermengarda-Gerberga de Anjou (956-1024), esposa de Conan I de Rennes, y de Guillermo II de Angulema.
 Ermengarda de Verdún (975-1042), esposa de Otón de Hammerstein.
 Ermengarda de Borgoña (990-1057), esposa de Rotboldo II de Provenza, y de Rodolfo III de Borgoña.
 Ermengarda de Borbón (fallecida en 1070), esposa de Fulco IV de Anjou.
 Ermengarda de Anjou (1018-1076), esposa de Godofredo de Gâtinais, y de Roberto I de Borgoña.
 Ermengarda de Tonnerre (1032–1083), esposa de Guillermo I de Nevers.
 Ermengarda de Carcasona (fallecida en 1099), vizcondesa de Carcasona, esposa de Raimundo-Bernardo Trencavel.
 Ermengarda de Zutphen (fallecida en 1138), esposa de Gerardo II de Güeldres, y de Conrado II de Luxemburgo.
 Ermengarda de Anjou (1067–1146), esposa de Guillermo IX de Aquitania, y de Alano IV de Bretaña.
 Ermengarda de Nevers (1073–1100), esposa de Milo de Courtenay.
 Ermengarda de Maine (1096-1126), esposa de Fulco V de Anjou.
 Ermengarda de Narbona (1127-1196), vizcondesa de Narbona, esposa de Bernardo de Anduze.
 Ermengarda de Beaumont (1170-1233), esposa de Guillermo I de Escocia.
 Ermengarda de Limburgo (1250-1283), esposa de Reinaldo I de Güeldres.
 Ermengarda de Baviera (1923-2010), esposa de Luis de Baviera.